

Hydronymes 
 LOrbiel est une  rivière du sud de la France, dans les départements du Tarn et de l'Aude, dans la région Occitanie, et un affluent rive gauche de l'Aude.

Toponymes 
 Conques-sur-Orbiel est une commune française, située dans le département de l'Aude en région Occitanie.